Efialtes (en griego Ἐφιάλτες, ‘el que salta’) puede referirse a:

Varios personajes históricos:
 Efialtes de Atenas, político reformador ateniense (m. 431 a. C.)
 Efialtes de Tesalia, pastor griego que traicionó al rey espartano Leónidas en el año 480 a. C. en la batalla de las Termópilas.

Varios personajes de la mitología griega:
 Efialtes, un gigante hijo de Ifimedia y Aloeo o Poseidón y hermano gemelo de Oto. Los dos hermanos, llamados los Alóadas por el nombre del marido de Ifimedia, pretendían derrocar a Zeus y colocaron el monte Pelión sobre el Ossa para llegar hasta el cielo. (Para más información, véase Alóadas.)
 Efialtes, otro gigante, hijo de Gea, que participó en la gigantomaquia, la guerra entre los gigantes y los dioses. Murió cuando Apolo le atravesó con su flecha el ojo izquierdo y Heracles hizo lo propio con el derecho.
 Efialtes, uno de los cincuenta hijos de Egipto que murió en su noche de bodas a manos de su esposa Arsalte, incitada por su padre.
 Efialtes, la personificación de las pesadillas. Bernard de Montfaucon, en su obra Antigüedad explicada menciona a los efialtes o hifialtes (en plural) como equivalente griego de los íncubos y súcubos latinos, espíritus que adoptaban la forma de hombres o mujeres respectivamente para atormentar a los humanos introduciéndose en sus sueños.

Patología psicológica
 Efialtes (enfermedad), trastorno del sueño, manifestación particular de un episodio de “parálisis del sueño”.